Chocolate puede referirse a:

Alimento
 Chocolate es un alimento a base de cacao.
 Chocolate caliente, bebida a base de cacao;
 Chocolate en polvo, polvo a base de cacao; 
 Chocolate blanco, chocolate preparado a base de manteca de cacao, leche y azúcar.
 Chocolate de tablilla, de chocolate cuya presentación corresponde a una tablilla redonda constituida por pedazos triangulares de chocolate
Chocolate, en el África tropical, nombre para un subproducto obtenido de machacar y cocinar semillas de mango africano. También llamado dika, modika u odika.

Música
 Chocolate, baile chileno de origen español;
 Antonio de La Santísima Trinidad Núñez, "El Chocolate", Cantaor flamenco;
 Chocolate Latino o simplemente Chocolate, grupo musical del Uruguay;
 Chocolate inglés, álbum de Celeste Carballo;
 Chocolate kings, álbum de Premiata Forneria Marconi;
 Chocolate, canción de Kylie Minogue.

Películas
Chocolate, película de Claire Denis
Chocolate, película de Lasse Hallström
Atún y chocolate, película de Pablo Carbonell y María Barranco

Misceláneas
 Chocolate, tipo de color marrón;
 Cacao o chocolate, planta con la que se elabora el alimento homónimo;
 Colinas de Chocolate, formación geológica en Filipinas.
 Chocolate, el nombre popular del ave Neoxolmis rufiventris en Argentina.
 Chocolate, uno de los nombres por el que se le conoce al hachís en la calle.
 Chocolate, discoteca Valenciana que forma parte de la llamada Ruta Destroy.